Domašov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Domašov, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Domašov u Šternberka, Gemeinde im Okres Olomouc
Domašov nad Bystřicí, Gemeinde im Okres Olomouc
Domašov, Ortsteil von Bělá pod Pradědem, Okres Jeseník